Казаринов, Юрий Михайлович:
 Казаринов, Юрий Михайлович (1920—2017) — советский радиоэлектронщик, работавший в ЛЭТИ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Казаринов, Юрий Михайлович (1919—1994) — советский радиофизик, работавший в ОИЯИ, лауреат Сталинской премии.